

Geografia
 Creți – villaggio della Romania, situato nel comune di Poboru

Persone
 Donato Creti – pittore italiano
 Marcello Creti – inventore e sensitivo italiano
 Vasco Creti – attore teatrale e attore cinematografico italiano